

Вільнев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Вільнев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Вільнев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Вільнев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Вільнев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Вільнев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Вільнев () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста

Люди 
 Жак Вільнев — канадський франкомовний автогонщик з Монреаля, Квебек.
 Дені Вільнев — канадський режисер.
 Жанна-Емілія де Вільнев - Свята.